Prosvjedi u Beogradu može označavati:

Prosvjedi u Beogradu 9. ožujka 1991.
Antiratni prosvjedi u Beogradu 1991.-1992.
Prosvjedi u Beogradu 5. listopada 2000.